En Pologne, Modliborzyce peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Modliborzyce, un village.

dans la voïvodie de Lublin
 Gmina de Modliborzyce, une gmina 
 Modliborzyce, une ville, chef-lieu de la gmina de même nom.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Modliborzyce, un village.